Plaats in Indonesië
 Tanjung Marulak (Padang Bolak), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Marulak (Rambutan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tebing Tinggi in de provincie Noord-Sumatra